Валерий Юрьевич Пак (род. 8 апреля 1957, Москва) — российский музыкант, композитор, актёр. Заслуженный артист Российской Федерации. Автор более 500 песен на стихи русских поэтов — А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Б. А. Чичибабина, А. К. Передреева, А. А. Дидурова, Н. Н. Матвеевой и др.

Биография 
Родился в Москве 8 апреля 1957 года. Детство и юность прошли в г. Кентау Казахской ССР, где закончил среднюю школу и музыкальную школу по классу баяна. После окончания музыкальной школы самостоятельно овладел шестиструнной гитарой и начал работать в вокально-инструментальных ансамблях г. Кентау.

В 1979 г. закончил Московский государственный институт культуры по специальности «дирижёр оркестра русских народных инструментов». По окончании института начинает работать в москонцерте в качестве солиста-вокалиста ВИА «Акварели».

В 1979 г. призывается в армию. Солист хора и оркестра ансамбля песни и пляски московского военного округа.

С 1981 г. солист-вокалист Москонцерта.

В 1999 году ему присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Фильмография 
 Метод Лавровой (2011) — бизнесмен Хасанов
 Иван и Толян (2011)
 Дураки и дороги (2010)
 Черкизон (2010) — комендант общаги
 Псевдоним «Албанец 3» (2010)
 Здравствуйте, мы ваша крыша! (2005) — Монгол
 Тотализатор (2003) — Вань Ваня

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт В. Ю. Пака
 Валерий Пак на Международном портале авторской песни

Родившиеся в Москве
Композиторы России
Выпускники Московского государственного института культуры